

Топонім 

 Яуза — річка в Москві і Московській області, ліва притока річки Москви.
 Яуза — річка в Московській і Тверській областях, права притока річки Лами.
 Яуза — річка в Смоленській області, права притока річки Гжать.
 Яуза — пасажирська платформа Ярославського напрямку Московської залізниці в Москві.

Техніка 
 81-720/721 «Яуза» — тип вагонів метро.